Бурген () — многозначный термин.

Топонимы 
 Бурген () — община в Германии, в земле Бавария.
 Бурген (Мозель) () — община в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 
 Бурген (Хунсрюк) () — община в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Личности 
 Бурген, Жан (, 1954—2018) — бельгийский математик.

Ссылки